Le Finder est un gestionnaire de fichiers développé par Apple.
 Finder est une série de bandes dessinées, écrite et dessinée par Carla Speed McNeil.

Patronyme 
Alexandra Finder (°1977), actrice allemande
Jan Howard Finder (1939-2013), écrivain étatsunien
Joseph Finder (°1958), écrivain étatsunien
Paweł Finder (1904-1944), homme politique polonais